The Call (band), een Amerikaanse rockgroep, die actief was tussen 1980 en 2000
The Call (film), een Amerikaanse thriller uit 2013
The Call (2016), een Amerikaanse film uit 2016 
The Call (Backstreet Boys), een nummer van de Amerikaanse boyband Backstreet Boys uit 2001